Oddevold ist die Bezeichnung für:

 alter Name der schwedischen Stadt Uddevalla 
 Ausdruck für den schwedischen Fußballklub IK Oddevold